Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 2015 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 24 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
En finale, les Américains et têtes de série 2, Bethanie Mattek-Sands et Mike Bryan, s'imposent face à la paire tchéco-polonaise, composée de Lucie Hradecká et Marcin Matkowski en deux sets, 7-6, 6-1. Ils remportent ainsi leur  de double mixte ensemble, le  pour Mike Bryan et le  pour l'Américaine.

Dotation 
La dotation totale du tableau s'élève à  qui sont répartis de la façon suivante :

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

2015
France Double mixte
France Double mixte
Internationaux de France de tennis 2015